Vitamín B13 je zastaralé a nejednoznačné označení pro jednu ze dvou organických kyselin, které se však dnes již obvykle k vitamínům nepočítají:

 kyseliny orotová (v anglické literatuře toto pojetí převažuje)
 kyselina lipoová (především u potravinových doplňků)

Reference